Het WTA-tennistoernooi van Sydney (officieel Medibank International) van 2009 vond plaats van 11 tot en met 16 januari 2009 in de Australische stad Sydney. Het was de 117e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Sydney 2009. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

In het enkelspel won de als derde geplaatste Russin Jelena Dementjeva het toernooi nadat zij in de finale het nummer drie van de wereld Dinara Safina in drie sets versloeg. Eerder in het toernooi versloeg Dementjeva ook al 's werelds nummer twee, Serena Williams.

In het dubbelspel haalde het ongeplaatste duo Hsieh Su-wei en Peng Shuai het in de finale van een ander ongeplaatst duo Nathalie Dechy en Casey Dellacqua. Zij wonnen de finale overtuigend met 6-0 en 6-1.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Serena Williams
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=64
| RD1-score01-3=7
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Samantha Stosur
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=5
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Sara Errani
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Casey Dellacqua
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Marion Bartoli
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=r
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Melanie South
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2= 
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Dominika Cibulková
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Caroline Wozniacki
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Jelena Dementjeva
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Jekaterina Makarova
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=LL
| RD1-team11= Karin Knapp
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Jarmila Gajdošová
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Klára Zakopalová
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Daniela Hantuchová
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Sybille Bammer
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16=

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Svetlana Koeznetsova
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Peng Shuai
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=3
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Kaia Kanepi
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Angelique Kerber
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= Jill Craybas
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ai Sugiyama
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07=

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema 

{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Halve finale
| RD4=Finale
| RD1-team01= Cara Black  Liezel Huber
| RD1-seed01=1
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-team02= Anna-Lena Grönefeld  Sun Tiantian
| RD1-seed02= 
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-team03= Sorana Cîrstea  Vera Doesjevina
| RD1-seed03= 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=[10]
| RD1-team04= Svetlana Koeznetsova  Nadja Petrova
| RD1-seed04=WC
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=[6]
| RD1-team05= Květa Peschke  Lisa Raymond
| RD1-seed05=3
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=[11]| RD1-team06= Daniela Hantuchová  Ai Sugiyama
| RD1-seed06= 
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=[9]
| RD1-team07= Anastasia Rodionova  Jaroslava Sjvedova
| RD1-seed07= 
| RD1-score07-1=63
| RD1-score07-2=65
| RD1-score07-3= 
| RD1-team08= Nathalie Dechy  Casey Dellacqua
| RD1-seed08= 
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 
| RD1-team09= Raquel Kops-Jones  Vladimíra Uhlířová
| RD1-seed09= 
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=[4]
| RD1-team10= Jill Craybas  Galina Voskobojeva
| RD1-seed10= 
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=[10]
| RD1-team11= Hsieh Su-wei  Peng Shuai
| RD1-seed11= 
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-team12= Samantha Stosur  Rennae Stubbs
| RD1-seed12=4
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3= 
| RD1-team13= Alison Bai  Tyra Calderwood
| RD1-seed13=WC
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3= 
| RD1-team14={{Nowrap| Nuria Llagostera Vives  María José Martínez Sánchez}}
| RD1-seed14= 
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-team15= Maria Kirilenko  Agnieszka Radwańska
| RD1-seed15= 
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3= 
| RD1-team16= Anabel Medina Garrigues  Virginia Ruano Pascual
| RD1-seed16=2
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3= 
| RD2-team01= C Black  L Huber
| RD2-seed01=1
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=[10]| RD2-team02= S Cîrstea  V Doesjevina
| RD2-seed02= 
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=[6]
| RD2-team03= K Peschke  L Raymond
| RD2-seed03=3
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-team04= N Dechy  C Dellacqua
| RD2-seed04= 
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-team05= J Craybas  G Voskobojeva
| RD2-seed05= 
| RD2-score05-1=0
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-team06= Hsieh Su-wei  Peng Shuai
| RD2-seed06= 
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 
| RD2-team07=

Bron 
  Toernooischema WTA

Sydney 2009
Sydney